Teheran – stolica i największe miasto Iranu, będące również centrum administracyjnym prowincji o tej samej nazwie.
 Teheran – ostan w północnym Iranie, na przedgórzu gór Elburs.
 Teheran – izraelski serial telewizyjny thriller szpiegowski stworzony przez Moshe Zondera dla izraelskiego kanału publicznego Kan 11.
 Teheran 43 – fabularny film szpiegowski z 1981 roku nakręcony w koprodukcji radziecko-francusko-szwajcarskiej

Postacie 
 Álvaro Teherán – koszykarz kolumbijski
 Julio Teherán – bejsbolista kolumbijski